Zemcov o Zemtsov
 25094 Zemtsov
 Michail Grigor'evič Zemcov – architetto russo